Чемпіонат СЄХЛ 1996—97 — 2-й розіграш Східноєвропейської хокейної ліги. У чемпіонаті брали участь дев'ять клубів.

Регулярний сезон

Плей-оф

Нагороди 
Найкращі гравці
 Найкращий воротар: Андрій Зінков («Юніорс»)
 Найкращий захисник: Олег Полковников («Сокіл»)
 Найкращий нападник: Олексій Хромченков («Юніорс»)
Команда усіх зірок
 Воротар: Олександр Шумидуб («Полімір»)
 Захисники: Олександр Шишкович («Юніорс»), Олег Полковников («Сокіл»)
 Нападники: Валентин Олецький («Сокіл»), Олексій Хромченков («Юніорс»), Василь Бобровников («Сокіл»)

Джерела 
 Архів 
 Архів 

1996—97
1996 у хокеї з шайбою
1997 у хокеї з шайбою